Bollmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Bollmann (* 1937), deutscher Filmemacher und Kommunalpolitiker
 Albert Bollmann (1889–1959), deutscher Fußballspieler
 Carl Bollmann (1833–1891), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bochum
 Christian Bollmann (* 1949), deutscher Obertonsänger, Chorleiter und Trompeter
 Christian Bollmann (Footballspieler) (* 1989), deutscher American-Football-Spieler
 Diedrich Bollmann (1875–1935), deutscher Architekt
 Emil Bollmann (1885–1955), schweizerischer Maler, Grafiker, Zeichenlehrer und Illustrator 
 Ernst Bollmann (1899–1974), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Wilhelm Emil Bollmann, (1825–1892), deutscher Maler und Grafiker 
 Fritze Bollmann (1852–1901), deutscher Frisör und Brandenburger Original

 Gereon Bollmann (* 1953), deutscher Jurist und Politiker (AfD)
 Günter Bollmann (* 1973), deutscher Jazzmusiker

 Hannelore Bollmann (* 1925), deutsche Filmschauspielerin
 Horst Bollmann (1925–2014), deutscher Schauspieler
 Johannes Bollmann (1873–1944), deutscher Jurist und Bremer Finanzpräsident
 Jörg Bollmann (* 1958), deutscher Journalist
 Justus Erich Bollmann (1769–1821), deutscher Arzt, Politiker und Unternehmer
 Ludwig Bollmann (1773–1820), deutscher lutherischer Theologe
 Markus Bollmann (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Minna Bollmann (1876–1935), deutsche sozialdemokratische Politikerin
 Moritz Bollmann (* 2000), deutscher Rennrodler
 Paul Bollmann (1885–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Ralph Bollmann (* 1969), Journalist und Publizist

 Sigmund Bollmann (1845–1918), deutscher Theaterschauspieler und Sänger
 Stefan Bollmann (* 1958), deutscher Lektor und Autor
 Wilhelm Adolf Bollmann (1905–1991), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch 
 Bollmann-Bildkarten-Verlag
 Bolman
 Boltzmann
 Pollmann

Weblinks 
 Bollmann bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname